Pornografia
Filme pornográfico
Pornô! — um filme de drama brasileiro de 1981
Porno (romance) — um romance do escritor escocês Irvine Welsh, sequência de Trainspotting